Goikoetxea (po suvremenom baskijskom pravopisu) ili  Goicoechea  (po španjolskom pravopisu)  je baskijsko prezime. U prijevodu znači kuća na visokom mjestu.

 Andoni Goikoetxea Olaskoaga, baskijski nogometaš
 Ion Andoni Goikoetxea, baskijski nogometaš
 Sergio Goycochea, argentinski nogometni vratar
 Ángel Suquía Goicoechea, baskijski svećenik, nadbiskup Madrida
 Goicoechea (kanton), kanton u Kostarici

 
Baskijska prezimena